Chindongo elongatus (ex : Pseudotropheus elongatus) est une espèce de poissons de la famille des cichlidae et de l'ordre des Perciformes. Cette espèce comme son genre Chindongon est originaire et endémique du lac Malawi en Afrique. C. elongatus a longtemps été considéré très répandu sur tout le pourtour du lac Malawi et représenté sous de nombreuses formes géographiques allant du tout bleu au tout jaune. Cependant il s'avère que l'espèce est simplement localisée à "Nkata Bay" et "Mbamba Bay" sur la côte tanzanienne du lac.

Variétés géographiques 
Anciennement un grand nombre de variété géographique été plus ou moins reconnu comme faisant partie de l’espèce comme notamment :

 Chindogon sp. "elongatus" "chewere"
 Chindogon sp. "elongatus" "Ruarwe"
 Chindogon sp. "elongatus" "Mpanga"
 Chindogon sp. "elongatus" "Masimbwe"
 Et un certain nombre d'autres encore.

Notes et références

Liens externes

À voir aussi 
 Malawicichlids

Cichlidae
Perciformes (nom scientifique)
Faune endémique du lac Malawi